Les eleccions legislatives sueques del 1968 es van celebrar el 15 de setembre de 1968. Els més votats foren els socialdemòcrates i Tage Erlander fou nomenat primer ministre de Suècia.

Resultats 
Resum dels resultats electorals de 15 de setembre de 1968 al Parlament suec
|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=left colspan=2|Partits
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Líder
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Vots
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Escons
!style="background-color:#E9E9E9" align=right| +/-
|-
|style="width:10px" bgcolor=#ED1B34 align=center | 
|align=left|Partit Socialdemòcrata de SuèciaSocialdemokraterna
|align=right|Tage Erlander
|align=right| 2.420.242
|align=right| 50,1
|align=right| 125
|align=right| +12 
|-
|style="width:10px" bgcolor=008F3E align=center | 
|align=left|Partit de Centre(Centerpartiet)
|align=right| Günnar Hedlund
|align=right| 779.818
|align=right| 15,7
|align=right| 38
|align=right| +3 
|-
|style="width:10px" bgcolor=3399FF align=center | 
|align=left|Partit Popular Liberal( Folkpartiet liberalerna )
|align=right| Sven Wéden
|align=right| 724.859
|align=right| 14,3
|align=right| 34
|align=right| -9
|-
|style="width:10px" bgcolor=#00529C align=center | 
|align=left|Partit Dretista(Högerpartiet)
|align=right|Yngve Holmberg
|align=right| 670.532
|align=right| 12,9
|align=right| 32
|align=right| -1
|-
|style="width:10px" bgcolor=BF0202 align=center | 
|align=left| Partit d'Esquerra-ComunistesVänsterpartiet
|align=right| C.-H. Hermansson
|align=right| 145.132
|align=right| 3,0
|align=right| 3
|align=right| -5
|-
|style="width:10px" bgcolor=005BAA align=center | 
|align=left| Unió Demòcrata CristianaKristdemokraterna
|align=right| Birger Ekstedt
|align=right| 72.411
|align=right| 1,5
|align=right| -
|align=right| -
|-
|style="width:10px" bgcolor= align=center | 
|align=left| Altres
|align=right|
|align=right| ?
|align=right|2,6
|align=right| 0
|align=right| -
|-
|
|align=left style="background-color:#E9E9E9"|Total (participació 89,3%)
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|
|width="75" align=right style="background-color:#E9E9E9"|4.861.909
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|100,0
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|233'''
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|
|-
|colspan=8|Font: Autoritat electoral sueca.
|}

Eleccions de Suècia
Eleccions del 1968